Данный список островов, сортированный по площади, включает в себя все острова с площадью более 5000 км². Для сравнения приведены также площади континентов.

Континенты 
Данные числа приблизительны.

Прим.: Австралия при площади 7 600 000 км² здесь рассматривается как континент, а не как остров. Австралия более чем в три раза больше Гренландии, крупнейшего острова. Тем не менее, иногда Австралию считают «островным континентом».

Острова с площадью более 250 000 км²

Острова с площадью 25 000 км² — 250 000 км²

Острова с площадью от 10 000 км² до 25 000 км²

Острова с площадью от 5000 км² до 10 000 км²

Острова с площадью от 2500 км² до 5000 км²

Острова с площадью от 1000 км² до 2500 км²

См. также 
 Список островов по населению
 Список островов по плотности населения
 Список стран по площади
 Список островов в Тихом океане
 Список островов по высоте

Примечания 

Списки островов